Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der kroatischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele 
Direkt zu Jahr: 1940 – 1956 – 1990 – 2000 – 2010 – 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Kroatien war 1991 erster Länderspielgegner Sloweniens. Das Spiel wird aber von slowenischen Verband im Gegensatz zur FIFA nicht gezählt.

Spielorte bei Heimspielen

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 hns-cff.hr: Website des kroatischen Fußballverbandes HNS (kroatisch, englisch)

Kroatien
!